Claude Lowitz (1962-), footballeur français.
 Hans von Schwerin-Löwitz (1847-1918), homme politique et militaire allemand.
 Johann Tobias Lowitz (1757-1804), chimiste allemand.
 Siegfried Lowitz (1914-1999), acteur allemand.